Туй-туй () или Дой-дой () — армянский свадебный ритуальный танец. Музыкальный размер — 2/4.

Происхождение 
Танец получил своё название от восклицаний «туй-туй», которыми он сопровождается. Происхождение танца связано с древними религиозными ритуалами: пляску исполняли для отпугивания злых сил, провожая в долгую дорогу.

Исполнение 
Танец был распространен в середине XIX — XX веках в Гюмри и его окрестностях среди жителей Ширака. Его исполняют во время ежегодных праздников, свадеб и шествий.

В цикле свадебных обрядов «Туй-туй» танцуют, когда родные жениха возвращаются из дома невесты после обручения молодожёнов, а также во время увода невесты и по дороге в церковь на венчание. Исполняется с громкими восклицаниями «туй-туй» и щелчками пальцев.

В искажённом виде под названием «Дой-дой» танец сохранился в районе Ахалкалаки (Джавахк). Основным его движением является медленная перемена ног, а в одиночных танцах — зигзагообразные шаги вправо и влево.

В культуре 
В 1890 году народный танец «Дой-дой» был адаптирован для фортепиано армянским композитором Никогайосом Тиграняном. Лад мелодии — гармонический минор.

Источники 

Армянские народные танцы
Ритуальные танцы
Гюмри